Zenica, grad i općina u Bosni i Hercegovini
 Zenica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora